Беретта́ () — итальянские личное имя и фамилия:

Фамилия 
 Беретта, Альфонсо (1911—1998) — католический прелат, епископ Хайдарабада.
 Беретта, Джакомо (род. 1992) — итальянский футболист, нападающий клуба «Юве Стабия».
 Беретта, Джованни Баттиста (1819—1876) — итальянский музыкант.
 Беретта, Катерина (1839—1911) — итальянская балерина и педагог; в 1877 году преподавала в Мариинском театре, директор балетной школы Ла Скала в 1905—1908 годах.
 Беретта, Марио (род. 1959) — итальянский футбольный тренер.
 Беретта, Оливье (род. 1969) — монегаскский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Беретта, Пьеркарло (1908—1984) — итальянский предприниматель и спортивный функционер.
 Бальестерос Беретта, Антонио (1880—1949) — испанский историк.

Псевдоним 
 Беретта, Юлия (настоящая фамилия: Глебова; род. 1979) — российская певица и актриса, автор песен.

Название 
 Beretta — итальянская компания по производству оружия.

См. также